Tjerno pole kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Tjerno pole (slätt), Pleven, 
 Tjerno pole (distrikt), Vidin, Obsjtina Ruzjintsi, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar